anatoksyna – toksyna bakteryjna pozbawiona właściwości toksycznych
 anatoksyna – neurotoksyna wytwarzana przez sinice